Илия Кожухаров (; ,  — , ) — болгарский государственный деятель.

Сын священника. Окончил в 1915 году юридический факультет Софийского университета, затем участвовал солдатом в Первой мировой войне. В 1919—1922 гг. работал судьёй в Берковице и Велико-Тырново. В 1923 году как представитель Демократической партии был избран в городской совет города Габрово и до 1932 г., а затем вновь в 1934—1935 гг. занимал должность его мэра (кмета).

В 1935—1938 гг. первый секретарь Министерства внутренних дел и здравоохранения. С января по ноябрь 1938 года министр юстиции Болгарии, затем с ноября 1938 г. до октября 1939 г. министр торговли, промышленности и труда.

В 1939—1948 гг. работал в Софии адвокатом. В 1949 году выслан в город Левски, в 1951—1954 находился в заключении в . После освобождения в 1956—1965 гг. управлял гостиницей Болгарской православной церкви в городе Момин-Проход.

В 1993 году Кожухарову было присвоено звание Почётного гражданина Габрова.

Литература 

 Кой кой е в Габрово: Енциклопедия. — Габрово: Рекламно-издателска къща «Партньор — М», 2004. — Част първа, с. 126. 
 А. Цураков. Енциклопедия Правителствата на България. Хронология на политическия живот 1879—2005. — София: Издат. къща «Петър Берон», 2005. — С. 213—214, 219. 
Муниципальные депутаты Болгарии
Кметы городов Болгарии
Столетние долгожители
Выпускники юридического факультета Софийского университета
Долгожители Болгарии
Министры юстиции Болгарии
Министры труда и социальной политики Болгарии